Le terme hauteur de marée peut faire référence à :
 la hauteur d'eau à marée haute ou la marée basse ;
 le marnage, c'est-à-dire la différence entre la hauteur d'eau à marée basse et celle à marée haute.